UPR puede referirse a: 
 Universidad de Puerto Rico; 
 Unidad de Prevención y Reacción de España; 
 Unión Popular Republicana, partido francés; 
 Unión de la Política Real, partido polaco; 
 Union Pacific Railroad, empresa ferroviaria de Estados Unidos; o
 Respuesta a proteínas desplegadas, de Unfolded Protein Response.